Vietnam Open, torneo International Series dell'ATP Tour giocato nel 2005 a Città di Ho Chi Minh e spostato nel 2006 a Bombay, dove ha preso il nome Kingfisher Airlines Tennis Open.
 Vietnam Open, torneo dell'ATP Challenger Tour giocato dal 2015 al 2017 a Città di Ho Chi Minh.